Stoned peut désigner :
 Stoned, une chanson des Rolling Stones du single I Wanna Be Your Man de 1963 ;
 Stoned, un virus informatique créé en 1987 ;
 Stoned,  un film britannique de Stephen Woolley, sorti en 2005.

Voir aussi 
 Stoned Jesus, un groupe de Stoner metal ukrainien
 Stoned Raiders, le sixième album studio de Cypress Hill, sorti en 2001